Андріяка — українське прізвище. Відомі носії:

 Андріяка Олександр Олександрович (нар. 1952) — український політик, народний депутат України (1990—1994).
 Андріяка Микола Іванович (1905—1977) — радянський художник, Заслужений художник РСФСР.
 Андріяка Сергій (нар. 1958) — російський художник-аквареліст, Народний художник Російської Федерації, син Миколи Андріяки.

Українські прізвища